Brothers Osborne — американский кантри-дуэт. Лучший вокальный дуэт 2016 года (Country Music Association Awards и Academy of Country Music Awards) и номинант на Grammy Awards.

Биография 
 См. также «Brothers Osborne History» в английском разделе.
В составе дуэта братья Джон (род. 27 апреля 1982 года) и T.J. (род. 18 ноября 1984 года), родом из Deale (Мэриленд). В середине 2000-х годов переехали в Нашвилл.
Первый сингл дуэта «Let’s Go There» вышел в 2013 году.

Дискография 
 См. также «Brothers Osborne Discography» в английском разделе.

Студийные альбомы

Синглы

Награды и номинации

Музыкальное видео

Примечания

Ссылки 
 
 Brothers Osborne. allmusic.com
 Brothers Osborne — It Ain’t My Fault — LIVE in the JRfm Live Lounge

Кантри-музыканты США
Авторы-исполнители США